Gradac je naseljeno mjesto u općini Posušje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 fra Ivan Dobroslav Begić, katolički svećenik, franjevac, definitor
 brigadir Slavko Grubišić, utemeljitelj prve gardijske brigade HVO-a Ante Bruno Bušić

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Posušje